Kabinett Stevens steht für folgende Regierungen Sierra Leones:
 Kabinett Stevens I (1967)
 Kabinett Stevens II (1968–1971)
 Kabinett Stevens III (1971–1975)
 Kabinett Stevens IV (1976–1980)
 Kabinett Stevens V (1981–1985)